Liste der Kulturdenkmale in Lichtenberg steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Lichtenberg/Erzgeb., Gemeinde Lichtenberg/Erzgebirge, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Lichtenberg (Landkreis Bautzen), Gemeinde Lichtenberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg